Châtenois puede referirse a:

Châtenois, comuna francesa en el departamento de Jura.
 Châtenois, comuna francesa del Alto Saona.
 Châtenois, comuna francesa del Bajo Rin.
 Châtenois, comuna francesa de los Vosgos.